Amphimonhystera är ett släkte av rundmaskar. Amphimonhystera ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Amphimonhystera